Bona de Armagnac (19 de febrero de 1399 - 1430/35) era la hija mayor de Bernardo VII, Conde de Armagnac y Condestable de Francia, y de Bona de Berry.

Matrimonio
El 15 de agosto de 1410, a la edad de 11 años, se casó con Carlos I de Orleans (huérfano tras el asesinato de su padre Luis en 1407). Este matrimonio hizo que le condestable no fuera solo el suegro de Carlos, sino también el defensor natural de Carlos y su madre Valentina Visconti. El partido de los Orleans, sin un liderazgo por la muerte de Luis, se convirtió así en el partido Armagnac, nombre que conservó hasta el tratado de Arras (1435). 
Tras la derrota francesa en la Batalla de Azincourt el 25 de octubre de 1415, su marido fue hecho prisionero por los ingleses. Bona no había tenido hijos antes del encarcelamiento de Carlos. Murió sin hijos, entre 1430 y 1435, mientras que su marido todavía estaba en cautiverio.

Ancestros 
</center>

Referencias

Fuentes

Mujeres
 
Duquesas consortes de Orleans
Duquesas consortes del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XIV
Nobles francesas del siglo XV